Desa Sukoharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,32, long 110,53), 
 Desa Sukoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 109,80), 
 Desa Sukoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,22, long 111,13), 
 Desa Sukoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,96, long 111,10), 
 Desa Sukoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,19, long 109,55), 
 Desa Sukoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 109,91), 
 Desa Sukoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 112,17), 
 Desa Sukoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 111,85), 
 Desa Sukoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,16, long 111,83), 
 Desa Sukoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,75, long 111,01), 

Robotskapade Indonesienförgreningar